Nugroho ist der Familienname folgender Personen:

 Anggun Nugroho (* 1982), indonesischer Badmintonspieler
 Hendra Setyo Nugroho (* 1989), indonesischer Badmintonspieler
 Lukhi Apri Nugroho (* 1993), indonesischer Badmintonspieler
 Priska Madelyn Nugroho (* 2003), indonesische Tennisspielerin
 Rafiddias Akhdan Nugroho (* 1996), indonesischer Badmintonspieler
 Sutopo Purwo Nugroho (1969–2019), indonesischer Katastrophenschutzsprecher